Első tanagrai csata, az úgynevezett I. peloponnészoszi háború idején, Kr. e. 457-ben
Második tanagrai csata, a peloponnészoszi háborúban, Kr. e. 426-ban